Miloš Pavlović (piloto), piloto de carros sérvio;
Miloš Pavlović (futebolista), futebolista sérvio;
Zoran Pavlovič, futebolista esloveno;
Franciscus Pavlovic, pintor esloveno.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes